Rupellaria denticulata är en musselart som först beskrevs av Sowerby 1834.  Rupellaria denticulata ingår i släktet Rupellaria och familjen Petricolidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
denticulata